ENQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coronel E. Soto Cano Ab (Honduras)
 enq – codice ISO 639-3 della lingua enga